Biscarrués är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Huesca och regionen Aragonien, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Biscarrués ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Biscarrués är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Biscarrués ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Biscarrués. Runt Biscarrués är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ayerbe,  km nordost om Biscarrués. Trakten runt Biscarrués består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Aragonien